Baník je název mnoha sportovních klubů původně označující hornický nebo hutnický klub:

fotbal
 FC Baník Osek
 FC Baník Ostrava
 FK Baník Sokolov
 FK Baník Ratíškovice
 FK Baník Most 1909
 FK Baník Dubňany
 FK Mesto Prievidza
 ŠKF Baník Handlová
 FC Baník HN Prievidza & Handlová
 FK Baník Albrechtice
 FK Havířov (dříve FK Baník Havířov)

házená
 HCB_Karviná
 HK Baník Most
 DHK Baník Most 

jiný význam
 ve slovenštině toto slovo znamená havíř, v tomto smyslu je občas používáno i v češtině